Kejadian (Belalau), een plaats in Indonesië
Kejadian (Way Serdang), een plaats in Indonesië
Kejadian (Wonosobo), een plaats in Indonesië